Bistrets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бистрец) :
Bistrets, village bulgare de l'obchtina de Srédéts, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Bistrets, village bulgare de l'obchtina de Krouchari, situé dans l'oblast de Dobritch.